Dömmaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Dömmaskär, Korpo, 
 Dömmaskär (vid Kopparholm, Nagu), 
 Dömmaskär (söder om Gullkrona, Nagu), 
 Dömmaskär (vid Purunpää, Kimitoön), 
 Dömmaskär (vid Bengtskär, Kimitoön),

Se även
Dömanskär
Dömmanskär
Dömmaskäret
Dömmasskäret
Västra Dömmaskär
Östra Dömmaskär
Dödman

Robotskapade Finlandförgreningar